В одиночному розряді тенісного турніру Guangzhou International Women's Open 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Лі На здобула титул, у фіналі перемігши Мартину Суху 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Хісела Дулко (2-ге коло)
 Єлена Янкович (2-ге коло)
 Флавія Пеннетта (2-ге коло)
 Маріон Бартолі (2-ге коло)

 Марія Венто-Кабчі (1-ше коло)
 Крістіна Бранді (чвертьфінал)
 Ніколь Пратт (2-ге коло)
 Клара Коукалова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Guangzhou International Women's Open